Numele Coșeriu () se poate referi la

 Localitatea Coșeriu (), județul Bistrița-Năsăud
 Nume de familie
 Lingvistul Eugen Coșeriu (1921, Mihăileni, Bălți  2002, Tübingen)

Vezi și 
 Coșeri
 Coșerele
 Coșereni (dezambiguizare) (> Coșereanu)
 Coșernița (dezambiguizare)
 Listă de nume românești - litera C

Toponime românești
Nume de familie românești